Khamaria (Jabalpur), een plaats in de Indiase staat Madhya Pradesh
Khamaria (Bhadohi), een plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh